Gernandt  är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alice Gernandt (född 1982), popartist känd som Ace Wilder
 Anders Gernandt (1920–2000), ryttare och TV-kommentator
 Anders Gernandt (politiker)
 Ernst Gernandt (1860–1925), svensk bokförläggare
 Christian Gernandt (1831–1906), svensk bokförläggare
 Jane Gernandt-Claine (1862–1944), författare
 Johan Gernandt (född 1943), advokat och politiker, moderat
 John Gernandt (1869–1940), företagsledare
 Tygo Gernandt (född 1967), nederländsk skådespelare
 Wille Gernandt (1863–1920), svensk konstnär och författare

Svenska efternamn